Helhonia är ett släkte av svampar. Helhonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helhonia